Пётр Родио́нов:
 Родионов, Пётр Александрович (1913 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Родионов, Пётр Зиновьевич (1923—1978) — Герой Советского Союза.
 Родионов, Пётр Иванович (род. 1951) — генеральный директор АО «Лентрансгаз», министр топлива и энергетики РФ (1996—1996).
 Родионов, Пётр Михайлович (1925—1969) — полный кавалер ордена Славы.